Résultats détaillés de l'édition 2005 du tournoi de tennis professionnel masculin de Rotterdam. Cette dernière s'est tenue du 14 au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Roger Federer remporte son  en simple face à Ivan Ljubičić. C'est son  en tout et son  de l'année après Doha.
 En double la paire israélienne Jonathan Erlich/Andy Ram remporte le titre face à la paire tchèque Cyril Suk/Pavel Vízner. Il s'agit pour tous les deux de leur  et . Ils avaient échoué en finale de l'édition précédente.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rotterdam
 Saison 2005 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 2005
Rotterdam
Sport aux Pays-Bas en 2005
Tennis en février 2005